

Patronyme 

 Dana Colley (1961-), saxophoniste américain ;
 Don Pedro Colley (1938-2017), acteur américain ;
 George Pomeroy Colley, officier de l'armée britannique ;
 Kenneth Colley (1937-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste anglais ;
 Omar Colley (1992-), footballeur gambien ;
 Randy Colley (1950-2019), catcheur américain ;
 Scott Colley (1963-), contrebassiste et compositeur de jazz américain ;
 Shay Colley (1996-), joueuse canadienne de basket-ball.

Autre 
 Les Colleys forment un type distinctif de chiens de berger, dont le Colley ou Berger écossais.

Homonymie de patronyme